Claude Verdot
Petit verdot